Navas de Estena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navas de Estena (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Navas de Estena (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar